Die North American Open 2013 fanden vom 20. bis 25. Februar 2013 im Westwood Club in Richmond, Virginia, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie World Series Gold. 

Titelverteidiger war James Willstrop, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Er schied gegen den späteren Turniersieger Ramy Ashour aus Ägypten nach vier Sätzen aus. Im Endspiel bezwang der topgesetzte Ashour den an Position zwei gesetzten Engländer Nick Matthew mit 11:7, 11:8, 5:11 und 11:7. Für Ashour war dies der zweite Titelerfolg in Richmond nach 2009 und der zweite World-Series-Titel der laufenden Saison.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013